Роберт ван’т Хоф (; род. 10 апреля 1959, Линвуд, Вашингтон) — американский профессиональный теннисист и теннисный тренер. Победитель 8 турниров Гран-при и АТР в одиночном и парном разрядах, член Зала славы Межвузовской теннисной ассоциации (2003).

Биография 
Роберт ван’т Хоф заявил о себе как теннисист в студенческие годы в Университете Южной Калифорнии. С 1978 по 1980 год он три раза подряд избирался в символическую любительскую сборную Северной Америки (), а в последний год стал чемпионом NCAA в одиночном разряде и полуфиналистом в парном.

Ещё во время учёбы ван’т Хоф вышел в свой первый финал турнира профессионального тура Гран-при в одиночном разряде. Это произошло в начале 1980 года в Хобарте (Австралия), где его обыграл израильтянин Шломо Гликштейн. С этого же года ван’т Хоф выступал в ранге профессионала, бросив университет, чтобы сосредоточиться на спортивной карьере. Осенью следующего года американец сначала впервые сыграл в финале турнира Гран-при в парах, а затем завоевал первый титул в одиночном разряде, переиграв в Тайбэе своего соотечественника Пата Дюпре. В 1982 году было завоёвано первое чемпионское звание в парах.

Хотя в 1983 году на счету ван’т Хофа не было новых титулов, он вышел в четвёртый круг на Уимблдонском турнире (после побед над 22-й и 14-й ракетками мира) и заработал за сезон больше 63 тысяч долларов — самую высокую сумму за время карьеры. Этот год американец закончил на 31-м месте в рейтинге ATP, а по ходу сезона поднимался в нём до 25-й позиции.

За 1984—1986 годы ван’т Хоф завоевал ещё три титула в парном разряде и побывал с Энди Колбергом в четвертьфинале Открытого чемпионата США после побед над 9-й и 7-й сеяными парами. К августу 1986 года он поднялся в парном рейтинге АТР до 20-го места. Ещё одна серия успешных выступлений пришлась на 1989 и 1990 годы, за которые ван’т Хоф выиграл свой второй турнир Гран-при в одиночном разряде (в Сеуле, начав соревнование с квалификационного отбора) и трижды играл в финалах в парном, одержав две победы. В 1990 году ван’т Хоф и Скотт Дэвис также стали четвертьфиналистами Открытого чемпионата Австралии.

Завершив профессиональную игровую карьеру к 1992 году, ван’т Хоф стал теннисным тренером. С 1994 года он работал директором теннисного клуба в Ньюпорт-Биче (Калифорния). С конца 1995 года он оставался основным тренером Линдсей Дэвенпорт, которая за время работы с ним выиграла три турнира Большого шлема и стала первой ракеткой мира. Они расстались в конце 2002 года, после того, как Дэвенпорт из-за травм пропустила девять месяцев на протяжении двух сезонов, опустившись в рейтинге до 12-го места. Среди других теннисистов, с которыми работал ван’т Хоф, был американский игрок Тодд Мартин, чьим тренером он был до постоянной работы с Дэвенпорт.

В 2003 году имя Роберта ван’т Хофа было включено в списки Зала славы Межвузовской теннисной ассоциации. От жены Бетси у ван’т Хофа трое детей: Кас (родился в 1986 году), Элизабет (1988) и Брехт (1992). В паре с Касом Роберт дошёл до финала национального чемпионата США на твёрдых кортах среди пар отец-сын.

Положение в рейтинге в конце сезона

Финалы турниров Гран-при и АТР за карьеру

Одиночный разряд (2-2)

Парный разряд (6-3)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Теннисные тренеры США